Viracocha, de oppergod van de Inca's, ook wel Kon-Tiki Wiraqocha genoemd
 Kontiki, Zierer's variant van de Rockin' Tug
 Kon-Tiki, het vlot van Thor Heyerdahl en de gelijknamige expeditie, zie Thor Heyerdahl#De expedities
 Kon-Tiki (boek) (1950), het boek van Thor Heyerdahl over de expeditie
 Kon-Tiki Museet, het Kon-Tiki-museum in Oslo
 Kon-Tiki (1950), de met een Oscar bekroonde documentairefilm van Thor Heyerdahl
 Kon-Tiki (2012), een Noorse film van Joachim Rønning en Espen Sandberg

Muziek
 Kon-Tiki (single) (1961), een single van The Shadows
 Kon-Tiki (album) (1997), een muziekalbum van de groep Cotton Mather
 Kontiki (single) (2012), een single van Hardwell
 Kontiki (likeur), een jeneverlikeur van Bols

Scooter's
 Lenoble Kontiki, een Belgische scooter
 Kon Tiki, een historisch scootermerk

ICT
 Tiki 100, een Noorse home computer uit 1984, oorspronkelijk Kontiki 100 geheten
 Kontiki (software), een netwerktechnologie voor video on demand
 Contiki, een besturingssysteem